Yoshimura Chōgi est un nom du Royaume de Ryūkyū.
  (1763 – 1821), un prince de Ryūkyū.
 Yoshimura Chōgi (1866, Ryūkyū – 1945, Japon), maître de karaté.